"Yume 1 Go" (梦 1 号 Yume Ichi-go) É o décimo primeiro single de a banda de rock japonesa Nico Touches the Walls, lançado em 19 de dezembro de 2012. O canção foi utilizada em dezembro como a abertura para o programa de televisão CDTV. Foi dito por Mitsumura que ele compôs a música durante um sonho.

Links externos
 Nico Touches the Walls official website
Singles de 2012